Tassos Venetis (Larissa, 24 de março de 1980) é um futebolista profissional grego, defensor.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do AE Larissa FC
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Kerkyra FC
Futebolistas do OFI Crete FC
Futebolistas do Kallithea FC
Futebolistas do Akratitos FC